1. Урюк:
 Урю́к — орех и цельный плод мелкоплодного абрикоса, используемый главным образом для изготовления компотов
 Урюк (приток Нугуша) — река в Башкортостане
 Урюк (приток Урмана) — река в Красноярском крае

2. Значение «урюк» считается ругательным или шуточным

Примечания